French Quarter ist:

 ein Stadtteil von New Orleans, Louisiana, USA, siehe French Quarter (New Orleans)
 ein Stadtteil von San Francisco, Kalifornien, USA, siehe Belden Place
 ein Stadtteil von Charleston, South Carolina, USA, siehe French Quarter (Charleston)
 ein Stadtteil von Philadelphia, Pennsylvania, USA, siehe French Quarter (Philadelphia)
 ein Stadtteil von Puducherry, Indien, siehe French Quarter (Puducherry)
 ein früherer Name für den Stadtteil Soho, London, Vereinigtes Königreich
 ein umgangssprachlicher Name für den Stadtteil Ba Đình, Hanoi, Vietnam